Scherwinkel kann stehen für
 einen Winkel bei der Scherung in der Mechanik, siehe Scherung (Mechanik)
 einen Winkel beim Zerspanen, siehe Spanbildung